Это список аэропортов Узбекистана, отсортированный по местоположению.

Аэропорты

Ссылки 
 Официальный сайт национальной авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари»
 
  — коды IATA
 
 

Узбекистан